

Toponyme 

 Église Saint-Christophe-de-Javel, église du  de Paris ;
 Gare de Javel, gare ferroviaire française du  de Paris ;
 Javel, quartier de la ville de Paris ;
 Javel - André Citroën, station française du métro parisien ;
 Rue de Javel, voie française du  de Paris.

Autres 

 Eau de Javel, solution liquide oxydante désinfectante et décolorante.